Česká republika může být:

 Česká republika (od roku 1993) – samostatný státní útvar ve střední Evropě
 Česká republika (1990–1992) – jedna z federativních republik České a Slovenské Federativní Republiky
 Česká socialistická republika (1969–1990) – jedna z členských republik Československé socialistické republiky

Související články 
 Československá republika (rozcestník)
 Slovenská republika (rozcestník)
 Spor o užití slova Česko

Externí odkazy